Ekspres Reporterów (seria wydawnicza) – seria publikacji książkowych Krajowej Agencji Wydawniczej
 Magazyn Ekspresu Reporterów – program telewizyjny